Сурита () — испанская фамилия. Известные носители:

 Сурита, Карлос (род. 1943) — муж сестры бывшего короля Испании Хуана Карлоса I, общественный деятель.
 Сурита, Рауль (род. 1950) — чилийский поэт.
 Сурита-и-Кастро, Херонимо (1512—1580) — арагонский историк.

Персонаж
 Педро Зурита — главный герой романа Александра Беляева «Человек-амфибия».